Johann Jakob Breitinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Breitinger (Antistes) (1575–1645), Schweizer Pfarrer und Antistes
 Johann Jakob Breitinger (Philologe) (1701–1776), Schweizer Philologe und Hochschullehrer
 Johann Jakob Breitinger (Architekt) (1814–1880), Schweizer Architekt